Basu kan syfta på:

Geografi

Kina 

 Baxoi Xian, härad, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar